J48 peut faire référence à :
 Birotonde décagonale gyroallongée (J48), une figure géométrique ;
 Pratt & Whitney J48, un turboréacteur américain produit par Pratt & Whitney.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres